Fairfield County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Fairfield County (Connecticut) 
 Fairfield County (Ohio) 
 Fairfield County (South Carolina)